wodorotlenek żelaza(II)
 wodorotlenek żelaza(III)